Franciaország
Méry, település Franciaországban, Savoie megyében
Méry-la-Bataille, település Franciaországban, Oise megyében
Méry-ès-Bois, település Franciaországban, Cher megyében
Méry-sur-Cher, település Franciaországban, Cher megyében
Méry-Corbon, település Franciaországban, Calvados megyében
Méry-sur-Marne, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Méry-sur-Oise, település Franciaországban, Oise megyében
Méry-Prémecy, település Franciaországban, Marne megyében
Méry-sur-Seine, település Franciaországban, Aube megyében